Мишель Гбезера-Бриа (; 1946, Босангоа, Французская Экваториальная Африка) — государственный и дипломатический деятель Центральноафриканской Республики, премьер-министр ЦАР (30 января 1997 — 4 января 1999). .

Биография 
Представитель народа Гбайя. После окончания колледжа изучал право в Браззавиле. Работал юристом. Позже изучал экономику в Институте государственного управления в Кане (Франция).

С 1975 года работал в дипломатическом ведомстве страны. Президент Бокасса назначил его в 1976 г. заместителем министра иностранных дел. В том же году стал министром государственной службы, труда и социального обеспечения и работал до апреля 1977 г. В апреле 1977 года занял пост министра иностранных дел ЦАР (до 1978).

С 1980 по 1987 год работал Послом Центрально-Африкканской республики в ООН в Женеве и Нью-Йорке. Вернувшись в ЦАР, был госсекретарем с 1988 по 1990 год и с 6 июня 1996 года по 18 февраля 1997 года.

С 1988 по 1990 год вновь был министром иностранных дел и министром юстиции.

В 1995—1996 годах работал личным секретарем президента Анж-Феликса Патассес после чего снова был назначен министром иностранных дел страны.

В 1997—1999 годах занимал пост премьер-министра страны. После мятежей в армии обещал создать «правительство национального единства», чтобы облегчить ситуацию. В беспартийном правительстве Гбезера-Бриа 11 из 26 министров были политиками из предыдущей оппозиции.

После перестановок в правительстве в ноябре 1999 года снова стал членом кабинета в качестве государственного министра.

С 2006 по 2008 год возглавлял совет директоров Ecobank Centrafrique.

В январе 2015 г. был назначен послом Центральноафриканской Республики в Париже и вступил в должность через месяц после вручения верительных грамот президенту Франсуа Олланду.

Ссылки 
 Michel Gbezera-Bria
 Michel Gbezera-Bria

Премьер-министры Центральноафриканской Республики
Дипломаты Центральноафриканской Республики
Министры иностранных дел Центральноафриканской Республики
Министры труда Центральноафриканской Республики
Министры социального обеспечения Центральноафриканской Республики
Министры юстиции Центральноафриканской Республики
Послы Центральноафриканской Республики во Франции
Постоянные представители Центральноафриканской Республики при ООН
Премьер-министры, вступившие в должность в 1997 году